Gesher peut désigner :
 Gesher (1996) ;
 Gesher (2018).